

Sigle 
 Transport Tycoon Deluxe – versione di Transport Tycoon, videogioco manageriale

Codici 
 TTD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro di Trinidad e Tobago, valuta di Trinidad e Tobago